Киемялишки (лит. Kiemeliškės, пол. Kiemieliszki) — деревня в Лентварском старостве, в Тракайском районе Вильнюсского уезда Литвы. Располагается в 3 км на западе от Григишек.

Физико-географическая характеристика 
Бóльшая часть Киемялишек расположена на холмистой местности, откуда открывается красивый вид на озеро Диджюлис, близлежащие деревни (напр. Молувенай и Деделишки) и некоторые районы Вильнюса.

История 
В 2006 году в Киемялишках началось активное строительство новых жилых домов, за счёт чего начало расти население деревни.

Население

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Тракайского района
Лентварис
Лентварское староство